La Copa del Mundo de Rugby 7 de 1997 fue la 2° edición de la Copa del Mundo de Rugby 7, organizada por la World Rugby (WR).

Se jugó en la ciudad de Hong Kong.

Primer Día 

Para el primer día se definieron 8 grupos, que al disputarse los respectivos partidos, en base al rendimiento se hará una tabla general que definirá los grupos para el segundo día.

 Tabla de posiciones al finalizar el día 1:

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|J
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PA
!width="40"|+/-
!width="40"|Posición
!width="40"|Grupo Día 2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||104||0||104||1||A2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||83||12||71||2||B2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||74||29||45||3||C2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||73||10||63||4||D2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||68||21||47||5||E2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||59||19||40||6||F2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||57||17||40||7||G2
|-
|align=left| 
|2||1||1||0||57||26||31||8||H2
|-
|align=left| 
|2||1||1||0||45||33||12||9||H2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||49||33||16||10||G2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||43||48||-5||11||F2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||42||28||14||12||E2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||38||42||-4||13||D2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||38||67||-29||14||C2
|-
|align=left|  Hong Kong
|2||1||0||1||33||57||-24||15||B2
|-
|align=left| 
|2||0||1||1||36||38||-2||16||A2
|-
|align=left| 
|2||0||1||1||17||60||-43||17||A2
|-
|align=left|  
|2||0||0||2||27||69||-42||18||B2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||22||57||-35||19||C2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||21||64||-43||20||D2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||21||82||-61||21||E2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||19||75||-56||22||F2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||12||71||-59||23||G2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||12||92||-80||24||H2
|}

Segundo Día

Grupo A
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||101||0||101||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||0||1||40||40||0||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||5||106||-101||2
|}

Grupo B
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||63||12||51||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left|  Hong Kong
|2||1||0||1||31||34||-3||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left|  
|2||0||0||2||12||60||-48||2
|}

Grupo C
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||70||12||58||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||0||1||45||35||10||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||7||75||-68||2
|}

Grupo D
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||73||7||66||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||0||1||17||45||-28||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||19||57||-38||2
|}

Grupo E
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||78||5||73||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||0||1||40||57||-17||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||26||82||-58||2
|}

Grupo F
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||59||17||42||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||0||1||15||29||-14||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||7||35||-28||2
|}

Grupo G
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||1||1||0||33||22||11||5
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||1||0||31||24||7||5
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||22||40||-18||2
|}

Grupo H
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipo
!width="40"|Pj
!width="40"|G
!width="40"|E
!width="40"|P
!width="40"|PF
!width="40"|PC
!width="40"|+/−
!width="40"|Pts
|- bgcolor="#ccffcc"
|align=left| 
|2||2||0||0||57||26||31||6
|- bgcolor="#ccccff"
|align=left| 
|2||1||0||1||47||38||9||4
|- bgcolor="#ffcccc"
|align=left| 
|2||0||0||2||14||54||-40||2
|}

Etapa eliminatoria

Bowl

Plate

Cup

Véase también 
 Copa del Mundo de Rugby
 Rugby 7
 World Rugby
 Seven de Hong Kong

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la IRB para la Copa Mundial de Seven

Referencias 

1997
Rugby en 1997
Rugby en Hong Kong
Hong Kong en 1997